Camba (da voz prerromana *camb-) puede referirse a:

 Pueblo camba, grupo cultural de Bolivia
 Camba (apellido)

Divisiones administrativas 
 Camba (Ohio), comunidad no incorporada en Franklin, condado de Jackson, Ohio, Estados Unidos.

en España 
Camba (Castro Caldelas), parroquia del concello de Castro Caldelas.
Camba (Laza), lugar y parroquia del concello de Laza.
Camba (Rodeiro), parroquia del concello de Rodeiro.
San Xoán de Camba, lugar de dicha parroquia.
San Salvador de Camba, parroquia del concello de Rodeiro.
Santa Baia de Camba, parroquia del concello de Rodeiro.
Veigas de Camba, parroquia del concello de Villarino de Conso.
Camba (Orol), lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.
Camba (Villalba), lugar de la parroquia de Samarugo, concello de Villalba.
Camba (Jove), lugar de la parroquia de Xuances, concello de Jove.
 A Camba (Monterroso), lugar de la parroquia de Pol, concello de Monterroso.
 A Camba (Arcos), lugar de la parroquia de Arcos, concello de Puenteareas.
 A Camba (San Lourenzo de Oliveira), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Oliveira, concello de Puenteareas.
 A Camba (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
Río de Camba, lugar de la parroquia de San Cristovo do Az, concello de Rodeiro.
río Camba, afluente del río Bibei.

Referencias